Brackett Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Brackett Lake (Maine)
 Brackett Lake (Minnesota)
 Brackett Lake (New York)